Crescens (lateinisch ‚der/die/das Wachsende‘) ist der Name folgender Personen:

 Crescens (Heiliger), Jünger Jesu
 Crescens (Wagenlenker), römischer Wagenlenker 
 Crescens (Kyniker), römischer Kyniker, siehe Justin der Märtyrer #Biografie 

Crescens ist das Cognomen folgender Personen:

 Lucius Porcius Crescens, römischer Offizier
 Titus Visulanius Crescens, römischer Offizier